Grayson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Grayson County (Kentucky)
Grayson County (Texas)
Grayson County (Virginia)